(см. )
 Фристайл (рэп) (Freestyle rap)